Cavaionesi – abitanti di Cavaion Veronese
Cavaionesi – abitanti di Cavaione (Truccazzano)